1500 meter (schaatsen) - type schaatswedstrijd
1500 meter (atletiek) - type hardloopwedstrijd
1500 meter (zwemmen) - type zwemwedstrijd